Риу-Доси — наименование географических объектов португальского происхождения:

 Риу-Доси — река в Южной Америке.
 Риу-Доси — муниципалитет в Бразилии.